Эта станция двухуровневая. По строению оба уровня идентичны: каждый из них представлен двумя путями и двумя боковыми платформами, экспресс-поезда прибывают на верхний уровень, а локальные — на нижний. Изначально планировалось сделать станцию локальной, верхний ярус должен был быть мезонином, а экспресс-пути должны были пройти между локальными, как на типовой локальной станции. Но позже проект был переделан в ныне существующий вариант: на уровень мезонина были проведены экспресс-пути.

Станция отделана в жёлто-коричневых тонах. На стенах располагаются мозаики с названием станции. Выход с восточного конца платформ ведёт к Ностранд-авеню. Выход с западного конца платформ, ведущий к Бедфорд-авеню и предоставляющий возможность перехода между направлениями, был закрыт в 1980-х годах, а в феврале 2021 года открыт вновь.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — Nostrand Avenue 
 Station Reporter — A Lefferts
 Station Reporter — A Rockaway
 Station Reporter — C Train
 The Subway Nut — Nostrand Avenue Pictures 
 Nostrand Avenue entrance from Google Maps Street View